O projeto TeleCEU é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, e tem por objetivo a utilização em tempo integral dos laboratórios de informática das EMEFs instaladas nos CEUs.

O programa oferece cursos de informática mais avançados e oficinas, e ainda auxilia os professores no uso pedagógico dos laboratórios de informática. Tais propostas visam ampliação do caráter includente dos Telecentros e a dinamização dos laboratórios de informática.

Papel Social

Os teleceus têm um importante papel na inclusão digital da sociedade paulistana, como no caso Pidpei, oficinas como a oficina de Arte digital na Vila Curuça, E projetos de estudo entre outros.

Ver também
 Telecentro

Comunicação
Ciência da computação
Inclusão digital
Redes de computadores